Великий Фонтан () — село, относится к Подольскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 186 человек. Почтовый индекс — 66323. Телефонный код — 4862. Занимает площадь 0,4 км². Код КОАТУУ — 5122981301.

Местный совет 
66324, Одесская обл., Подольский р-н, с. Великий Фонтан, ул. Победы, 7

Ссылки 
 Великий Фонтан на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Подольского района (Одесская область)
Немецкие колонии в Одесской области